Liste des députés wallons (1995-1999)
 Liste des députés wallons (1999-2004)
 Liste des députés wallons (2004-2009)
 Liste des députés wallons (2009-2014)
 Liste des députés wallons (2014-2019)
 Liste des députés wallons (2019-2024)
 Liste des députés wallons (anciens)

Liste de députés wallons